Париж — Бурж () — ежегодная шоссейная однодневная классическая велогонка, проходящая осенью во Франции.

История 
Первая гонка состоялась в 1913 году и её выиграл француз Рене Пишон. До 1949 года гонка была любительской, с 1949 года стала профессиональной. 

С 1980 по 1992 год (за исключением 1984 года когда была однодневной и 1989 года когда не проводилась) была многодневной — состояла из двух или трёх этапов, проходивших в течение двух дней.

Первоначально гонка началась в Париже и финишировала в городе Бурж (регион Центр — Долина Луары). Однако в последний годы в связи с сокращением протяжённости дистанции стало невозможно связать два города, и с 1996 года гонка начала стартовать в городе Жьен (департамент Луаре), который находится в 156 км к югу от Парижа. Официальное название гонки теперь Paris-Gien-Bourges, хотя в календаре UCI и во многих других средствах массовой информации он все еще упоминается как Paris-Bourges.

С 1993 по 2008 год входила в Велошоссейный кубок Франции. С 2005 года входит в календарь UCI Europe Tour с категорией 1.1.

Маршрут 
Современная версия гонки проходит на дистанции протяжённостью около 190 км, средняя часть которой поднимается на холмы региона Сансеруа, включая три классифицированных подъёма: Cote de Jars (324 метра), Cote de Graveron (337 метров) и La Chapelotte (378 метров) на которых разыгрывается горный приз. Из-за своей малой высоты и удаленности от финиша (La Chapelotte находится в 35 км от финиша), эти холмы очень редко оказывают решающее влияние на гонку. 

Гонка обычно заканчивается групповым спринтом на бульваре Республики в Бурже. В 2000-е годы только двум гонщикам удалось одержать победу с небольшим преимуществом над пелотоном — Томас Фёклер в 2006 и Флориан Вашон в 2012 году.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
  

Велогонки во Франции
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1913 года